Fläckvingad myrsmyg (Microrhopias quixensis) är en fågel i familjen myrfåglar inom ordningen tättingar.

Utseende 
Fläckvingad myrsmyg känns lätt igen på tydliga vita fläckar på vingarna som formar ett band samt den kilformade vitspetsade stjärten. Hanen är i övrigt svart, honan skiffergrå ovan och roströd undertill.

Utbredning och systematik 
Fläckvingad myrsmyg placeras som enda art i släktet Microrhopias. Den delas in i tio underarter med följande utbredning:
 M. q. boucardi – tropiska sydöstra Mexiko, Belize, östra Guatemala och norra Honduras
 M. q. virgatus – sydöstra Honduras och östra Nicaragua till Costa Rica och Panama
 M. q. consobrina – östra Panama till västra Colombia och västra Ecuador
 M. q. microstictus – södra Guyana, Surinam, Franska Guyana och nordöstra Amazonområdet i Brasilien
 M. q. quixensis – södra Colombia till östra Ecuador och nordöstra Peru
 M. q. intercedens – låga områdena i centrala Peru och sydvästra Amazonområdet i Brasilien
 M. q. nigriventris – Andernas östra sluttningar i centrala Peru (från San Martín till norra Cusco)
 M. q. albicauda – sydöstra Peru (Cuzco, Madre de Dios, Puno) och närliggande norra Bolivia (Pando)
 M. q. bicolor – södra och centrala Amazonområdet i Brasilien
 M. q. emiliae – Amazonområdet Brasilien (mellan floderna Tapajós och Tocantins och i norra Mato Grosso)

Levnadssätt 
Fläckvingad myrsmyg hittas i fuktiga skogar och skogsbryn i tropiska låglänta områden. Den ses vanligen i par eller smågrupper som aktivt rör sig i klängväxter och snår i de nedre och mellersta skikten i undervegetationen.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC). Beståndet uppskattas till i storleksordningen en halv miljon till fem miljoner vuxna individer.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Myrfåglar
Fåglar i neotropiska regionen